Crakmedia est une entreprise canadienne basée au Québec, spécialisée dans les services internet, notamment le web-marketing.

Histoire 
Crakmedia Network a été fondé par Nicolas Chrétien, Xavier Farooghi et Frédéric Hains en 2006. 

Les 3 associés avaient créé un site d'humour en 2004. Après avoir refusé une offre d'achat d'entreprise de Brad Greenspan, ils ont tenté de développer le site et le transformer en une plate-forme de partage de vidéos avant de programmer leur propre outil de statistiques et de gestion de campagnes.

En 2014, l’entreprise déménage dans un nouveau bureau situé dans le quartier Saint-Roch, aménagé par la firme Parka.

En 2015, Xavier Farooghi a décidé de démissionner de son poste chez Crakmedia Network. Ses parts ont été achetées par Nicolas Chrétien.

Litige et controverse sur les brevets 
En 2014, Essociate Inc. a poursuivi Crakmedia Network pour contrefaçon, alléguant que le système de publicité sur Internet de Crakmedia Network avait enfreint le brevet 660 d'Essociate. 

Essociate avait également poursuivi des sociétés telles que Clickbooth pour contrefaçon de ce brevet. En 2015, le tribunal du district central de Californie s'est prononcé en faveur de Crakmedia Network, invalidant le brevet d'Essociate en vertu de l'arrêt Alice Corp. v. CLS Bank.

Prix et distinctions 

 PME de l’année – Mercuriades 2018 de la Fédération des chambres de commerce du Québec
 Finaliste dans la catégorie Contribution au développement économique et régional – Mercuriades 2017
 Finaliste dans la catégorie Contribution au développement économique et régional – Mercuriades 2016
  rang – Deloitte Fast 50 de l’édition 2015

Notes et références 

Entreprise Internet
Entreprise Internet ayant son siège au Canada
Entreprise ayant son siège à Québec
Informatique au Québec